Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 500 méteres versenyszámát február 15-én rendezték. Az aranyérmet a német Uwe-Jens Mey nyerte meg. A Magyarországot képviselő Madarász Csaba a 37. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Jegyzetek

Források 

F00500